Фильтр Гаусса — электронный фильтр, чьей импульсной переходной функцией является функция Гаусса. Фильтр Гаусса спроектирован таким образом, чтобы не иметь перерегулирования в переходной функции и максимизировать постоянную времени. Такое поведение тесно связано с тем, что фильтр Гаусса имеет минимально возможную групповую задержку.

Фильтр Гаусса (Gaussian filter) обычно используется в цифровом виде для обработки двумерных сигналов (изображений) с целью снижения уровня шума. Однако при ресемплинге он даёт сильное размытие изображения.

Кроме того, этот фильтр используется для получения гауссовской модуляции. Этот вид модуляции применяется в системе сотовой связи GSM.

См. также 
 Линейный фильтр
 Цифровая обработка сигналов
 Цифровая обработка изображений
 БИХ-фильтр

Литература 
 
 

Гаусса
Объекты, названные в честь Карла Фридриха Гаусса